Plav má více významů
 Plav, obec v okrese České Budějovice
 Plav (Černá Hora), město v Černé Hoře
 Plav (časopis), měsíčník pro světovou literatru

Externí odkazy